Union pour la République (Mauritanië) - politieke partij
 Union pour la République (Togo) - politieke partij